Belone kan avse:

 Belone (fisksläkte) – ett fisksläkte
 Belone (fartyg) – ett forskningsfartyg